El término analógico puede referirse:

a lo relativo a la analogía
 al apagón analógico cese de la televisión analógica a la transición digital.
al razonamiento analógico, el que obtiene una conclusión a partir de premisas en las que se establece una comparación o analogía entre elementos o conjuntos de elementos distintos.
a la tecnología analógica: véase electrónica analógica, la disciplina que estudia los sistemas cuyas variables tienen valores continuos y no discretos.
a la señal analógica, aquella cuya magnitud se representa mediante variables continuas.
al circuito analógico, el circuito electrónico que trabaja con valores continuos.
al ordenador analógico, el que utiliza fenómenos electrónicos o mecánicos para modelar el problema que pretende resolver, utilizando un tipo de cantidad física para representar otra.

Enlaces externos